

Földrajz

 Land, egykori település Kalifornia államban
 Land, település Norvégiában
 Land-gleccser, Antarktisz
 Land, területi fogalom, ami néhol tartományt jelöl, néhol annál önállóbb területi fogalmat

Zene

Együttesek

 Land, amerikai rockzenekar (1993–2001)
 Land, a szerb Dah együttes neve 1975-ös belgiumi működése alatt

Albumok

 Land, a Land együttes első albuma (1995)
 Land, a Týr együttes albuma (2008)